Osoby o tym nazwisku:
 Jolanta Bryjak – polska biolożka
 Oleg Bryjak – niemiecki śpiewak operowy
 Zbigniew Bryjak – polski hokeista, olimpijczyk, trener hokejowy